

Мехлін — село в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Мехлін — село в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства